Насас () — топоним, встречающийся в Мексике:

 Насас (муниципалитет) — муниципалитет в мексиканском штате Дуранго.
 Насас (Дуранго) — посёлок в мексиканском штате Дуранго, административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Насас (река) — река, протекающая по мексиканским штатам Дуранго и Коауила.

Страницы значений:Географические объекты